Miguel González (1938-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Miguel Angel González Martín (1984-), joueur mexicain de base-ball ;
 Miguel Alfredo González Puebla (1986-2017), joueur cubain de base-ball ;
 Miguel Antonio González (1990-), joueur vénézuélien de base-ball.